Турнір проводився вперше.

Анджелік Кербер  виграла 13-ий одиночний титул WTA, здолавши в фіналі Катержину Сінякову з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 
 WTA website 
 Official website 

Bad Homburg Open - Singles